Эдуардо Сантамарина () (9 июля 1968, Веракрус, Мексика) — мексиканский актёр театра и кино.

Биография 
Родился 9 июля 1968 года в Веракрусе. С детства мечтал стать актёром и поэтому после окончания средней школы, в 1989 году переехал в Мехико и поступил в CEA при телекомпании Televisa, где учился вплоть до 1991 года. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1992 году и с тех пор снялся в 35 работах в кино и телесериалах. Эдуардо до недавнего времени являлся ведущим актёром, т.е часто получал главные роли.

Личная жизнь 
Эдуардо Сантамарина был женат дважды:
 Первой супругой актёра являлась актриса Итати Кантораль, которая родила братьев-близнецов Роберто и Эдуардо, однако личная жизнь не сложилась, супруги развелись. Прожили вместе с 1999 по 2004 год.
 Второй и нынешней супругой актёра является актриса Майран Вильянуэва, которая родила ему дочь. Живут вместе с 2009 года.

Фильмография

Теленовеллы 
 Antes muerta que Lichita (2015—2016) — Augusto De Toledo y Mondragón
 Libre para amarte (2013) — Ramón Sotomayor
 Por ella soy Eva (2012) — Diego Fonticoda
 Ni contigo ni sin ti (2011) — Leonardo «Leo» Cornejo Fernández
 Triunfo del amor (2010) — Octavio Iturbide
 Amor sin maquillaje (2007)
 La fea más bella (2007) — Juan Domínguez Coral
 Yo amo a Juan Querendón (2007—2008) — Juan Domínguez Coral
 Руби (2004) — Alejandro Cárdenas Ruiz
 Velo de novia (2003) — José Manuel del Álamo / Jorge Robleto
 Amigas y rivales (2001) — José Alcántara
 El precio de tu amor (2000—2001) — Antonio Ríos
 Обними меня крепче (2000—2001) — Eduardo
 Cuento de Navidad (1999—2000) — Ángel
 Serafín (1999) — Miguel Armendariz
 Rencor apasionado (1998) — Mauricio Gallardo Del Campo
 Salud, dinero y amor (1997) — Jorge Miguel Fontanot
 Марисоль (1996) — José Andrés Garcés del Valle
 La antorcha encendida (1996) — Félix
 Хозяйка (1995) — Mauricio Padilla
 El vuelo del águila (1994—1995) — Dr. Ortega
 Prisionera de amor (1994) — Rodrigo Miranda
 Más allá del puente (1993—1994) — Luis Enrique
 De frente al sol (1992) — Luis Enrique
 Дедушка и я (1992) — Ulises
 La picara soñadora (1991)

Многосезонные ситкомы 
 La Familia P. Luche (2012) — Invitado
 Mujeres asesinas (2009) — Marcos Rodríguez
 El escándalo del mediodía (2004) — El mismo
 Derbez en cuando (1998)
 Женщина, случаи из реальной жизни (1985—2007; снимался в период 1994—2002)

Художественные фильмы 
 Il commissario Zagaria (2011)
 Mejor es que Gabriela no se muera (2007) — El Protagonista
 La sombra del sahuaro (2005) — Sahuaro
 Ya no los hacen como antes (2003) — Bruno
 Baño de damas (2003) — Carmelo López
 Mamá no te lo pierdas! (2003) — Conductor

Театральные работы 
 Aventurera (2000—2013)
 Amores Mexicanos (2010)

Награды и премии

TVyNovelas

Galardón a los Grandes

Bravo

Premios La Maravilla

Luminaria de Oro 
 Reconocimiento por Desempeño.

Quetzal 
 Reconocimiento por Desempeño en la obra Aventurera.

Примечания

Ссылки 
 Подробная биография.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Лауреаты премии Bravo
Лауреаты премии Galardon a los Grandes
Лауреаты премии La Maravilla
Лауреаты премии Luminaria de Oro
Лауреаты премии Quetzal
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Выпускники CEA